Чемпионат мира по хоккею с мячом 1981
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1981
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1981